László Elek
 László Elek (1841–1919) orvos-sebészdoktor és szülész
 László Elek (1853–1893) újságíró

Hasonló nevűek
 László Fülöp Elek (1869–1937) portréfestő